

Венжувка — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Венжувка — село в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства